Elitettan 2017 var Sveriges näst högsta division i fotboll för damer och var den femte säsongen av Elitettan och innebar att Växjö DFF och IFK Kalmar kvalificerade sig för Damallsvenskan 2018.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Skytteligan

Källor
 Svenskfotboll.se

Noter

Fotboll i Sverige 2017
Fotbollssäsongen 2017
2017